Milorad Pavić – allenatore jugoslavo
 Milorad Pavić – scrittore serbo